

Resultados por concelhos
Os resultados nos concelhos do Distrito de Coimbra foram os seguintes:

Arganil

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Cantanhede

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Coimbra

Câmara Municipal

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Condeixa-a-Nova

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Figueira da Foz

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Góis

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Lousã

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Miranda do Corvo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Montemor-o-Velho

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Oliveira do Hospital

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Pampilhosa da Serra

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Penacova

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Penela

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Soure

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Tábua

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Nova de Poiares

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Coimbra
Autarquicas 2013